Li Kui - ; Li K'uei en Wade-Giles - (segle IV aC) va ser un ministre de govern i assessor de cort de Wen, Marquès de Wei (魏文侯, r. 403-387 aC). És l'autor del Cànon de les lleis''' (Fajing, 法经, 407 aC), obra que va servir de base legislativa durant les dinasties Qin i Han. Va influir profundament els ministres d'estat de Qin, com per exemple Shang Yang, a la base de la filosofia xinesa del legisme. Juntament amb el seu contemporani Ximen Bao, participà en els projectes de construcció de canals de reg en l'estat de Wei.

 Bibliografia 
 Zhang, Guohua, "Li Kui" . Encyclopedia of China (Edició de Llei), 1a ed.
 Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3''. Taipei: Caves Books, Ltd.

Enginyers xinesos
Filòsofs de la Dinastia Zhou
Legalisme
Persones de Shanxi
Filòsofs de l'edat antiga